Екатерина Толста́я:
 Толстая, Екатерина Фёдоровна (более известна под фамилией Юнге; 1843—1913) — русская художница-акварелистка, мастер пейзажа и портрета.
 Толстая, Екатерина Николаевна (1789—1870) — княгиня, дочь обер-гофмаршала графа Николая Александровича Толстого.